Malatinský ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Malatinský (* 1959), slowakischer Politiker
 Tomáš Malatinský (1920–1992), slowakischer Fußballspieler und -trainer